

São Romão, municipalité située dans l'État du Minas Gerais

São Romão, paroisse civile de la municipalité d'Armamar, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
São Romão, paroisse civile de la municipalité de Seia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
São Romão de Aregos, paroisse civile de la municipalité de Resende, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
São Romão de Arões, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga et la région Nord ;
São Romão do Coronado, paroisse civile de la municipalité de Trofa, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Vilarinho de São Romão, paroisse civile de la municipalité de Sabrosa, située dans le district de Vila Real et la région Nord.

Voir aussi

Page d'homonymie Saint-Romain : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie Saint-Roman (homonymie) : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie Saint-Romans (homonymie) : toponymes de langue française

Sao Romao